Houlbec est le nom de deux communes différentes du département de l'Eure et de nombreux hameaux et rivières de Normandie :
 Houlbec-près-le-Gros-Theil ;
 Houlbec-Cocherel.